«И Бог создал женщину» () — американский кинофильм. В 1956—1957 годах фильм Роже Вадима «И Бог создал женщину» открыл путь к славе его супруге Брижит Бардо. Через 30 лет режиссёр вновь обратился к знакомому сюжету.

Сюжет 
Сбежав из тюрьмы в Нью-Мехико, Робин Шэй всё время попадает в трагикомичные истории. Но в результате ей даже удаётся завести роман с кандидатом в губернаторы.

В ролях 
 Ребекка де Морнэй — Робин Шэй
 Винсент Спано — Билли Моран
 Фрэнк Ланджелла — Джеймс Тирнан
 Донован Литч — Питер Моран
 Джудит Чапман — Александра Тирнан

Отзывы 
Фильм получил негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у него 38 % положительных оценок на основе 8 рецензий. Роджер Эберт поставил фильму 2 звезды из 4, написав: «Это первый раз, когда было переделано название, а не фильм».

Примечания

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года
Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы Роже Вадима
Фильмы США 1988 года
Независимые фильмы США